Беговина може бити:
 Беговина (Даниловград), насељено место у општини Даниловград, Црна Гора
 Беговина (Столац), насељено место у општини Столац, Херцеговачко-неретвански кантон, Федерација БиХ, БиХ